Проклятье мачехи (англ. Homebound) — британский фильм ужасов 2021 года, премьера в Великобритании состоялась 1 апреля 2022 года, в России — 15 сентября 2022 года.

Сюжет 
Знакомство Холли с детьми мужа от первого брака оборачивается настоящим кошмаром. Не рады появлению в доме мачехи не только дети, но и потусторонние силы, словно пытающиеся сообщить Холли нечто важное и жуткое.

Производство 
Съемки начались 3 июля 2018 года в Уиветон-холле, Кост-роуд, Холт NR25 7TE, Великобритания, и завершились 10 августа 2018 года.

Примечания 

Фильмы ужасов 2021 года
Фильмы ужасов Великобритании